Носовское — название населённых пунктов в России:

 Носовское — село в Череповецком районе Вологодской области.
 Носовское — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.

См. также 
 Носовское — озеро в Онежском районе Архангельской области.
 Носовское сельское поселение